Het FIM Wereldkampioenschap trial 2002 werd tussen 13 april en 8 september gereden, waarbij de 23 rijders in 16 wedstrijden verdeeld over 8 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de zesde opeenvolgende wereldtitel voor de Britse trialist Dougie Lampkin (Montesa) die voor de vierde keer de Japanner Takahisa Fujinami (HRC-Honda) achter zich liet. Lampkin won 10 van de 16 wedstrijden en werd 5 keer tweede. Fujinami op zijn beurt won 4 wedstrijden en behaalde 6 keer een tweede en 4 keer een derde plaats.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2002